Гордеевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

Список 
 Гордеевская волость — в составе Суражского уезда Черниговской (позднее Гомельской, Брянской) губернии.
 Гордеевская волость — в составе Новоград-Волынского уезда Волынской губернии. 
 Гордеевская волость — в составе Балахнинского уезда Нижегородской губернии.

См. также 
 Гордеевский район
 Гордеевский сельсовет
 Гордеевское сельское поселение